Niemcy:
 Fraunhofen – dzielnica Eggenfelden

Zobacz też:
 Frauenhofen